Pokrvenik (Raška), een plaats in de Servische gemeente Raška
 Pokrvenik (Tutin), een plaats in de Servische gemeente Tutin